Bezděkov nad Metují
 Bezděkov (powiat Klatovy)
 Bezděkov (powiat Havlíčkův Brod)
 Bezděkov (Bouzov)
 Bezděkov – gmina w Czechach
 Bezděkov u Klatov
 Dolní Bezděkov
 Horní Bezděkov